Ли́гита Де́вица (; ) — советская и латвийская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 20 декабря 1940 года в Лиепае, в семье офицера Латвийской армии.

Окончила Лиепайскую пятую среднюю школу (1959), режиссёрский факультет Рижского техникума работников культуры и образования (1961). Начала карьеру актрисы в Драматическом театре-студии Балтийского флота и затем перешла в Валмиерский драматический театр (1963). Поступила на театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, который закончила в 1970 году. Снималась на Рижской киностудии.

Признание и награды 
 Заслуженная актриса Латвийской ССР (1986).

Фильмография 
 1964 — До осени далеко — Вия
 1965 — Клятва Гиппократа — сокурсница Иманта
 1976 — Эта опасная дверь на балкон — Марга
 1978 — За стеклянной дверью — мать Гунара

Ссылки 
 О Лигите Девице на сайте kino-teatr.ru
 Рассказ о актрисе на сайте Валмиерского театра

Примечания 

Заслуженные артисты Латвийской ССР